Avenida 5 de Abril puede referirse a:

Avenida 5 de Abril, arteria vial de las comunas de Maipú y Cerrillos, en Santiago de Chile.
Avenida 5 de Abril, arteria vial de la comuna de Estación Central, en Santiago de Chile.